Die Liste der österreichischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler, die zumindest ein Match für die österreichische Fußballnationalmannschaft seit ihrem ersten offiziellen Länderspiel 1902 absolviert haben. Es werden die Anzahl ihrer Spiele sowie der Tore für das Team und die Vereine, von denen sie einberufen wurden, angeführt. Zusätzlich ist es möglich, alle Spieler nach Anzahl ihrer Tore, Einsätze und Vereinszugehörigkeit sowie chronologisch zu sortieren. Aktive Nationalspieler im Länderspieljahr 2022 sind grau unterlegt. In der nachfolgenden Liste sind alle 817 Länderspiele inklusive des Spiels gegen Italien am 20. November 2022 berücksichtigt.

Die österreichischen Nationalspieler stellen die besten aktiven Fußballer des nationalen Verbandes – 1902 bis 1904 der ÖFU und seitdem des ÖFB, ehemals ÖFV – dar. Diese wurden bis April 1913 durch eine für jede einzelne Position durchgeführte Mehrheitsabstimmung eines eigenen Komitees bestimmt, wobei es sich dabei um den Verbands-Vorstand handelte. Seitdem ist eine einzelne Stelle hierfür verantwortlich, der ÖFB-Teamchef, ehemals Verbandskapitän genannt. Bei Betrachtung der Länderspiel-Liste sind jedoch folgende Aspekte zu beachten: Diese Liste berücksichtigt nur jene Spiele, die aktuell in der offiziellen ÖFB-Liste aufscheinen, was jedoch mit einer gewissen Problematik verbunden ist. Historisch gesehen waren aus österreichischen Sicht Spiele gegen Auswahlen aus beispielsweise Süddeutschland ebenso offizielle Auswahlspiele, die aus den heutigen Statistiken gestrichen wurden, im Gegenzug aber Spiele der B-Auswahl, die gegen spielerisch schwächere Mannschaften antrat (was jedoch auch oft eine Landesauswahl betraf, wie beispielsweise zwei Mal Polen 1935), heute als offizielle Länderspiele gelten. Dies führt zu einer teils erheblichen Diskrepanz zwischen der früheren und der heutigen Liste. So können nicht nur die Einsatz-Zahlen abweichen, sondern dadurch Spieler, die im zeitgenössischen Verständnis nie Nationalspieler waren, später zu solchen aufsteigen, aber auch im Gegenzug frühere Nationalspieler aus den Listen fallen.

Spielerliste

Nationalmannschaft zur Zeit des Großdeutschen Reichs (1938–1942) 
Von 1938 bis 1942 traten österreichische Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft an, die damit als „großdeutsches Team“ bezeichnet wurde. Zu beachten ist, dass zu dieser Zeit zusätzlich eine Ostmarkauswahl bestand, die 1939 zwei Länderspiele bestritt.

Österreicher mit Einsätzen für andere Nationalmannschaften 
Angeführt werden nur Fußballer mit einem starken Bezug zu Österreich. Spieler die lediglich über die österreichische Staatsbürgerschaft verfügen, jedoch keine weitere Bindung zum Land haben werden daher in dieser Liste nicht berücksichtigt. Unvollständigkeit vorbehalten.

Literatur 
 Peter Linden, Karl H. Schwind: 100 Jahre ÖFB, Lindeverlag, Wien 2004, ISBN 3-7142-0009-6.
 Anton Egger: Österreichs Fußballländerspiele – Chronik 1902–1993, Verlag Anton Egger, Wasendorf 1994, ISBN 3-9500332-0-3.
 Karl Kastler: Fußballsport in Österreich; Trauner Verlag, Linz 1972, ISBN 3-85320-111-3.

Weblinks 
 Länderspielstatistik von 1902 bis heute bei oefb.at
 Der aktuelle Teamkader bei oefb.at
 Österreichs Länderspiele ab 1902 bei austriasoccer.at

!Spieler
!Liste Fussballnationalspieler
Osterreich